Немецкое общество солнечной энергии (DGS) () является немецкой секцией Международного общества солнечной энергии (ISES). Эта ассоциация была основана в Мюнхене в 1975 году учеными из Института физики плазмы Макса Планка.

Цель 
Ассоциация DGS поставила перед собой задачу преобразования энергетической отрасли в экономику устойчивой окружающей среды путем широкого внедрения возобновляемых источников энергии.

DGS преследует эту цель, с одной стороны, содействуя исследованиям в области возобновляемых источников энергии и применяя результаты исследований, полученные таким образом, на практике, а с другой стороны, лоббируя улучшение социальных и правовых условий для внедрения возобновляемых источников энергии. Для поддержки этих целей она проводит целенаправленную работу по связям с общественностью. С середины 2007 года DGS самостоятельно издает старейший немецкий экспертный журнал по солнечной энергетике SONNENENERGIE (ISSN 0172-3278). Ранее он выпускался компанией Solarpraxis AG (Берлин) для DGS.

Ассоциация также видит себя посредником между учеными, инженерами, архитекторами, рабочими строительной отрасли, промышленностью, властями и парламентами разных уровней. Поэтому она организует многочисленные форумы для обмена мнениями между этими социальными и экономическими группами, например, в форме конгрессов, семинаров и лекций. DGS также поддерживает ежегодную международную выставку Intersolar.

В то же время Немецкое общество солнечной энергии является ассоциацией по защите прав потребителей, как независимая некоммерческая организация. Она представляет интересы потребителей и пользователей в сферах возобновляемой энергетики и рационального использования энергии. Частные лица, а также учреждения и компании могут стать членами ассоциации. Работа организована в 36 подразделениях, некоторые из которых объединены в пять региональных объединений.

Деятельность 
 DGS структурирована децентрализованно в секциях и региональных ассоциациях. Это позволяет проводить общенациональную, а также региональную деятельность.
 DGS предлагает различные услуги и сервисы.
 DGS занимается стратегическими вопросами перехода на солнечную энергию.

См. также 
 Eurosolar
 Ассоциация по поддержке солнечной энергии в Германии — Solarenergie-Förderverein Deutschland

Ссылки 
 www.dgs.de  Веб-сайт Немецкого общества солнечной энергии (нем.)
 www.sonnenenergie.de  — Веб-сайт журнала Sonnenenergie, DGS (нем.)
 www.ises.org  — Веб-сайт Международного общества солнечной энергии / International Solar Energy Society (ISES) — (англ.)

Некоммерческие организации Германии
Солнечная энергетика
Организации, основанные в 1975 году